Jardín de San Marcos puede referirse a:

 en Italia:
 el Jardín de San Marcos, un antiguo jardín en Florencia;
 en México:
 el Jardín de San Marcos, icono de la feria de san marcos, en el estado de Aguascalientes;